jezioro Świętajno – w gminie Świętajno, powiecie oleckim, woj. warmińsko-mazurskie, koordynaty: 54°00’09” 22°18’47”
 jezioro Świętajno – koło Mokin, gmina Barczewo, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), koordynaty: 53°47’38” 20°41’14”
 Świętajno Łąckie – jezioro w gminie Świętajno, w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie), koordynaty: 53°36’20” 21°14’36”
 Świętajno Narckie – także jez. Narty, Jez. Narckie, jezioro koło wsi Narty, w gminie Jedwabno (woj. warmińsko-mazurskie), koordynaty: 53°32’46” 20°47’13”
 Świętajno Naterskie (Jez. Naterki) – jezioro koło wsi Naterki w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie), koordynaty: 53°43’33” 20°22’07”